Kongolo steht für:

 Kongolo (Kongo), eine Stadt in der Demokratischen Republik Kongo

Kongolo ist der Familienname folgender Personen:

 Rodney Kongolo (* 1998), niederländischer Fußballspieler
 Terence Kongolo (* 1994), niederländischer Fußballspieler
 Yoann Kongolo (* 1987), Schweizer Boxer